Narcis je lahko:

 Narcis, lepi mladenič iz grške mitologije
 Narcis, moško osebno ime